

Persone
 Catharine Macaulay, nata Sawbridge, (1731-1791) – storica britannica
 David Macaulay (1946) – illustratore e scrittore britannico naturalizzato statunitense
 George Macaulay Trevelyan (1876-1962) – storico e scrittore britannico
 Jessica Macaulay (1992) – tuffatrice grandi altezze britannica
 Marc Macaulay (1957) – attore statunitense
 Reginald Macaulay (1858-1937) – calciatore inglese
 Richard Macaulay (1909-1969) – sceneggiatore statunitense
 Sarah Macaulay, coniugata Brown (1963) – dirigente d'azienda e attivista britannica
 Thomas Babington Macaulay, Thomas Babington, primo Barone Macaulay (1800-1859) – storico e politico britannico
 Victoria Macaulay (1990) – cestista statunitense con cittadinanza nigeriana
 Zachary Macaulay (1768-1838) – politico inglese

Altro
 Anello di Cohen-Macaulay – in matematica, anello commutativo unitario noetheriano